Signaturgesetz steht für:

 Signaturgesetz (Deutschland) (Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen) vom 16. Mai 2001 hat den Zweck, Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen zu schaffen
 Signaturgesetz (Liechtenstein), vom 18. September 2003 regelt den rechtlichen Rahmen für elektronische Signaturen und Signatur- oder Zertifizierungsdienste
 Signaturgesetz (Österreich), regelt den rechtlichen Rahmen für die Erstellung und Verwendung elektronischer Signaturen sowie für die Erbringung von Zertifizierungsdiensten